Wissen steht für:

 Wissen, Tatsachen oder Umstände, deren Gültigkeit man sich sicher ist
 Wissenssoziologie, soziale Konstruktion
 Kenntnisse und Fertigkeiten (in der Pädagogik resp. Didaktik sowie in den Wissenschaftsdisziplinen)
 Allgemeinbildung, das Allgemeinwissen
 Wissen (Stadt), Stadt im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Wissen, Verbandsgemeinde
 Schloss Wissen, Schloss bei Weeze am Niederrhein
 Wissen (Weeze), Ortsteil von Weeze am Niederrhein
 wissen.de, Online-Wissensportal
 WISSEN! Sachbuchpreis der wbg für Geisteswissenschaften, deutscher Sachbuchpreis, siehe wbg-Buchpreis für Geisteswissenschaften
Wissen, Lied von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021

Wissen oder van Wissen ist der Familienname folgender Personen:
 Driek van Wissen (1943–2010), niederländischer Dichter
 Fons van Wissen (1933–2015), niederländischer Fußballspieler
 Markus Wissen (* 1965), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:

 Wissens-Illusion
 Wissensvertreter